Los Invisibles puede referirse a:

 Los Invisibles, cómic estadounidense creado por Grant Morrison para Vertigo Comics/DC Comics.
 Los Invisibles, grupo español de música pop-rock indie.